Olaszország
Ponte, község Olaszországban, Campania régióban, Benevento megyében
Ponte Gardena, település Olaszországban, Bolzano autonóm megyében
Ponte Lambro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében
Ponte di Legno, település Olaszországban, Lombardia régióban, Brescia megyében
Ponte Nizza, település Olaszországban, Lombardia régióban, Pavia megyében
Ponte Nossa, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Ponte di Piave, település Olaszországban, Veneto régióban, Treviso megyében
Ponte San Nicolò, település Olaszországban, Veneto régióban, Padova megyében
Ponte San Pietro, település Olaszországban, Lombardia régióban, Bergamo megyében
Ponte Santa Trinita, híd Firenze belvárosában
Ponte Vecchio, híd Firenze belvárosában